Miejscowości w Polsce:
 Korniaktów Południowy
 Korniaktów Północny